Пинос има више значења:

 Општина Пинос (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пинос (Пинос, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику